Svaryšov steht für folgende Orte in Tschechien:

 Svaryšov, Ortsteil der Gemeinde Radošovice u Strakonic, Okres Strakonice, Jihočeský kraj
 Svaryšov (Žár), Weiler in der Gemeinde Žár, Okres České Budějovice, Jihočeský kraj